Parco dei Principi ima više značenja:
 Parco dei Principi, Frosinone
 Parco dei Principi, Reggio Emilia